Чле́ны-корреспонде́нты РАН (разг. членко́ры, аббр. чл.-корр. РАН) — члены младшей ступени Российской академии наук. Данный статус, открывающий перспективу стать академиком, могут получить учёные, являющиеся гражданами России и имеющие выдающиеся научные труды в различных областях знания. Главная их обязанность, согласно уставу Академии, — обогащать науку новыми достижениями.

Члены-корреспонденты в структуре РАН 
Для граждан России в РАН предусмотрены две ступени членства: академик и член-корреспондент. Так же было и в существовавшей до 1991 года Академии наук СССР. Большинство членкоров РАН работают на руководящих должностях в НИИ и вузах.

Членкоры избираются тайным голосованием на общих собраниях отраслевых отделений Академии и утверждаются общим собранием РАН. Они сохраняют свой статус либо пожизненно, либо до избрания академиками. Последние на данный момент выборы состоялись 30 мая — 3 июня 2022 года. Их особенностью, как и особенностью двух предыдущих выборов, являлся большой процент вакансий, объявленных — ради омоложения состава РАН — с ограничением по возрасту: на момент избрания нельзя было быть старше 56 лет (2019 г.) или старше 51 года (2016 г., 2022 г.). Среди кандидатов на такие вакансии было много профессоров РАН, хотя другие учёные тоже могли быть избраны.

Членство в РАН высоко котируется в обществе и служит своего рода наградой за выдающиеся научные заслуги. Членам-корреспондентам РАН также полагается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 50 тыс. рублей. Юридически титул «членкор РАН» не считается учёным званием, но нередко его всё же указывают и трактуют подобным образом.

Список членов-корреспондентов 
Ниже приведён актуальный список членов-корреспондентов РАН. Для каждого члена-корреспондента указана дата рождения, дата избрания в академию, отделение и секция РАН, в которых состоит член-корреспондент, специальность, по которой учёный был избран, региональное отделение и учёная степень.
Всего в списке 1115 членов-корреспондентов, в том числе 128 женщин. 32 учёных были избраны в Академию наук СССР, 922 — в её преемницу Российскую академию наук. Остальной 161 членкор ранее состоял в Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук и получил свой статус в результате слияния отраслевых академий с РАН в 2014 году; 10 из них были избраны в Академию медицинских наук СССР, 88 — в РАМН, 7 — во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина, 56 — в РАСХН.

Статистика и используемые сокращения

Возрастная структура членов-корреспондентов 
Старейшему среди членов-корреспондентов РАН — химику Ивану Васильевичу Мартынову — 26 декабря 2022 года исполнилось 103 года. Дольше всех состоят в ранге членов-корреспондентов биофизик Генрих Романович Иваницкий и географ Агаджан Гельдиевич Бабаев (с 23 декабря 1976 года). Самый молодой член-корреспондент — онколог Михаил Михайлович Давыдов, родившийся 5 марта 1985 года; он же был избран в наиболее раннем возрасте (31 год). В наиболее пожилом возрасте (88 лет) членкором РАН стал бывший до этого членкором РАМН невролог Владимир Алексеевич Карлов.

Отделения и секции

Региональные отделения 
873 члена-корреспондента РАН не принадлежат региональным отделениям РАН. Распределение остальных 242 учёных по региональным отделениям отражено в следующей таблице:

Учёные степени

См. также 
 Члены-корреспонденты РАН за всю историю существования
 Члены-корреспонденты РАМН
 Члены-корреспонденты РАСХН
 Действительные члены РАН
 Иностранные члены РАН

Примечания

Литература 
 
 Члены-корреспонденты  СО РАН, 2007.

Ссылки 
 Сайт Российской академии наук 
 Постановление Общего собрания Российской академии наук № 23 от 22.12.2011 «Об избрании членов-корреспондентов Российской академии наук» 
 Постановление общего собрания Российской академии наук № 48 от 28.10.2016 «Об избрании членов-корреспондентов РАН»
 Постановление Общего собрания Российской академии наук № 57 от 15.11.2019 «Об избрании членов-корреспондентов РАН» 
 

Списки членов академий